Bäckstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Elynor Bäckstedt (* 2001), britische Radsportlerin
 Magnus Bäckstedt (* 1975), schwedischer Radsportler
 Zoe Bäckstedt (* 2004), britische Radrennfahrerin